Жало может означать:
 Жало, в биологии — заострённый орган или часть тела различных животных и растений, используемый для впрыскивания ядовитого или жгучего вещества под кожу жертвы.
 Жало, в технике — нагревающаяся рабочая часть паяльника, часто имеющая вытянутую заостренную форму.
 Жало — бронзовое, латунное или стальное остриё, которым накалывается ударный состав в капсюле снарядных трубок.
 «Жало» — меч в произведениях Дж. Р. Р. Толкина «Хоббит, или Туда и обратно» и «Властелин колец».
 «Жало» — еженедельная газета (с 1909 года журнал), выходившая в 1907—1909 годах.
 «Жало» () — американский переносной зенитно-ракетный комплекс.

Фамилия 
 Жало, Семён Сергеевич (1918—1997) — Герой Советского Союза.

См. также 
 «Жало-Б» — советская опытная 85-мм буксируемая батальонная противотанковая пушка 2А55.
 «Жало-С» — советская опытная 85-мм самоходная батальонная противотанковая пушка 2С14.
 Стинг (значения)

Примечания